Filippo Brunelleschi (1377-1446), een architect en ingenieur uit de Italiaanse renaissance
 Brunelleschi's koepel, de koepel van de Santa Maria del Fiore
 Brunelleschi's dome, een boek van Ross King
 Umberto Brunelleschi (1879-1949), een Italiaans kunstenaar
 6055 Brunelleschi (2158 T-3), een planetoïde uit de planetoïdengordel